Соревнования по вольной борьбе в рамках Олимпийских игр 1960 года в легчайшем весе (до 57 килограммов) прошли в Риме с 1 по 6 сентября 1960 года в «Базилике Максенция».

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов, но в сравнении с прошлыми играми, сменилась система их начисления и был введён такой результат, как ничья. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу по очкам борец получал один штрафной балл, за ничью два штрафных балла, за поражение по очкам три штрафных балла, за чистое поражение — четыре штрафных балла. Борец, набравший шесть штрафных баллов, из турнира выбывал. Трое оставшихся борцов выходили в финал, где проводили встречи между собой. Встречи между финалистами, состоявшиеся в предварительных схватках, шли в зачёт. Схватка по регламенту турнира продолжалась 12 минут. Если в течение первых шести минут не было зафиксировано туше, то судьи могли определить борца, имеющего преимущество. Если преимущество никому не отдавалось, то назначалось четыре минуты борьбы в партере, при этом каждый из борцов находился внизу по две минуты (очередность определялась жребием). Если кому-то из борцов было отдано преимущество, то он имел право выбора следующих шести минут борьбы: либо в партере сверху, либо в стойке. Если по истечении четырёх минут не фиксировалась чистая победа, то оставшиеся две минуты борцы боролись в стойке.

В легчайшем весе боролись 19 участников. Самым молодым участником был 16-летний Дермот Данне, самым возрастным 32-летний Пауль Хённи. Неоспоримым фаворитом соревнований был чемпион мира 1957 и 1959 годов Хюсейин Акбаш, но как выяснилось, он не до конца восстановился от перелома ключицы, и после третьего круга соревнований выбыл. Награды между собой разыграли Терри Маккэнн, Тадеуш Трояновский и Неждет Залев. Американский борец победил в двух финальных встречах и завоевал звание олимпийского чемпиона. Серебряную медаль получил Залев, ввиду победы над Трояновским в пятом круге.

Призовые места

Первый круг

Второй круг

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Финал

Встреча 1

Встреча 2

Ссылки 
 Wrestling at the 1960 Roma Summer Games:Men's Bantamweight, Freestyle 
 Официальный отчёт игр

Примечания 

Борьба на летних Олимпийских играх 1960